Ytterby (groeve), groeve in de gemeente Vaxholm, op het eiland Resarö, aan de oostkust bij Stockholm
 Ytterby (plaats), een plaats in de gemeente Kungälv, aan de westkust in landschap Bohuslän en provincie Västra Götalands län